Саранцыно — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.

Входит в состав Ботановского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ботановский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Шуйского — 41 км, до центра муниципального образования Игумницева — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Сватилово, Лаврентьево, Марково.

По переписи 2002 года население — 8 человек.

Примечания

Ссылки 
 Саранцыно в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Междуреченского района (Вологодская область)